Мамедханов — фамилия; имеет женскую форму Мамедханова.
 Мамедханов, Анар Джамал оглы (1970—2011) — азербайджанский общественный деятель.
 Мамедханов, Мамедхан Мамедхан оглы (1884—1953) — азербайджанский общественный и политический деятель.